Marstall in Hannover steht für:

 Marstall beim Welfenschloss in Hannover-Nordstadt, heute Gebäude der Bibliothek der Universität Hannover
 Hofmarställe am Hohen Ufer, Bauwerke im Bereich des Hohen Ufers in Hannover
 Am Marstall (Hannover), Platz in der Altstadt von Hannover